Ле-Форж () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Бретань, департамент Морбіан. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 380 км на захід від Парижа, 75 км на захід від Ренна, 45 км на північ від Ванна.

Історія 

1 січня 2019 року Ле-Форж і Лануе було об'єднано в новий муніципалітет Форж-де-Лануе.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 187 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 423,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Ле-Форж на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Ле-Форж на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Морбіан

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Морбіан